Fasis eller Phasis kan betyde:
 Antikt navn for floden Rioni i det vestlige Georigien
 Antik by i Fasis-flodens delta, nutidens Poti